Alan Thompson (ur. 1959) – nowozelandzki kajakarz
 Alan Thompson (ur. 1973) – angielski piłkarz